Saint-Nectaire steht für:
 Saint-Nectaire (Puy-de-Dôme), Gemeinde in der Region Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich
 Saint-Nectaire (Käse), eine Käsesorte aus der Auvergne
 einen Familiennamen:
 Jean Charles de Saint-Nectaire (1685–1771), französischer Adliger, Militär und Diplomat